Калаф (посудина) — давньогрецька посудина, використовувалася жінками під час виконання різних видів робіт. 
 Калаф () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Амджад Калаф (араб. امجد كلف منصور المنتفق‎, * 5 жовтня 1991, Ель-Кут) — іракський футболіст.